«Они и мы» — музыкальный короткометражный фильм, снятый на киностудии «ЦСДФ» в СССР в 1986 году.

Описание 
Фильм снят в жанре репортажа о работе Московского зоопарка и состоит из последовательных сцен, в которых на фоне детских песен про обитателей зоопарка, написанных композитором Татьяной Островской демонстрируется жизнь животных в клетках.

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Евгений Андриканис
 Авторы сценария — Евгений Андриканис и М. Семенцова
 Операторы — Р. Комм и С. Кондаков
 Композитор — Татьяна Островская
 Автор текстов песен — Михаил Либин
 Исполнители песен — Павел Смеян, Федя Стуков и Даша Оганезова
 Аранжировщик — Сергей Рудницкий
 Исполнение инструментальной музыки — ансамбль «Рок-Ателье»

Песни, прозвучавшие в фильме 
 «Родня»
 «Обезьяна»
 «Лев»
 «Не верю!»
 «Про зверей»

Примечания

Ссылки 
 [dic.academic.ru/film.nsf/9283/%D0%9E%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%BC%D1%8B. Фильм «Они и мы» на сайте dic.academic.ru]
  Фильм «Они и мы» на сайте www.net-film.ru 
  Песни из фильма «Они и мы» 

Короткометражные фильмы СССР 1986 года
Короткометражные фильмы ЦСДФ
Музыкальные фильмы СССР
Короткометражные фильмы на русском языке
Фильмы Евгения Андриканиса